Over the Edge (film), een film uit 1979
Over the Edge (rollenspel), een surrealistisch spel
Over the Edge 1999, een worstelevenement
Over the Edge: In Your House, een worstelevenement